László Kovács kan syfta på:

 László Kovács (filmfotograf) (1933–2007), ungersk filmfotograf
 László Kovács (politiker) (1939–), ungersk politiker